В парному розряді жіночого тенісного турніру Toray Pan Pacific Open 1986, що проходив у рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1986, Беттіна Бюнге і Штеффі Граф виграли титул, у фіналі перемігши пару Катарина Малеєва і Мануела Малєєва 6-1, 6-7(4), 6-2.

Сіяні пари 

 Беттіна Бюнге /  Штеффі Граф (чемпіонки)
 Кенді Рейнолдс /  Катрін Танв'є (1-ше коло)

 Енн Гоббс /  Робін Вайт (півфінал)
 Катарина Малеєва /  Мануела Малєєва (фінал)

Основна сітка

Посилання 

Pan Pacific Open